Das Shanghai ATP Masters 1000 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 18. Oktober 2009 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Das Turnier in Shanghai löste das Masters-Turnier in Hamburg ab, das fortan nur noch zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte. Die erste Austragung im Einzel gewann der an sechs gesetzte Russe Nikolai Dawydenko gegen den topgesetzten Rafael Nadal mit 7:63, 6:3. Damit gewann er seinen vierten Titel des Jahres sowie seinen 18. Karriere-Titel. Im Doppel setzten sich überraschend die ungesetzten Franzosen Julien Benneteau und Jo-Wilfried Tsonga mit 6:4, 6:2 gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.240.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.250.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Shanghai